Kapoun může být:

Zvířata 
 kur domácí – vykastrovaný samec kura, resp. vykastrovaný kohout
 králík domácí – vykastrovaný samec králíka

Příjmení osob 
 Bohumír Kapoun ze Svojkova (1636–1701) – český duchovní, biskup
 Josef Kapoun (1886–1958) – český komunistický politik
 Karel Kapoun (* 1953) – český politik
 Karel Kapoun (spisovatel) (1902–1963) – český spisovatel
 Martin Kapoun (* 1956) – herec a předseda Pražské krajské komise Fyzikální olympiády
 Miroslav Kapoun – více osobností, viz rozcestník
 Oldřich Kapoun (* 1955) – český spisovatel a básník
 Petr Kapoun (* 1942) – český basketbalista
 Zdeněk Kapoun (* 1948) – český hokejista

Jiné významy 
 Alois Kapoun – postava z románu Z tajností žižkovského podsvětí Jaroslava Žáka a Vlastimila Rady
 Kapounové ze Smiřic – šlechtický rod

Externí odkazy